BIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biliau (Papua Nuova Guinea)